Schlayer ist der Familienname folgender Personen:

 Detlef Schlayer (* 1955), deutscher Ingenieur und Hochschullehrer sowie Prorektor
 Gerda Schlayer-von Puttkamer (1901–1953), deutsche Medizinerin und Politikerin (SPD), MdL Baden
 Johannes von Schlayer (1792–1860), deutscher Jurist und Politiker
 Karl Schlayer oder Carl R. Schlayer (1875–1937), deutscher Internist und Hochschullehrer
 Max von Schlayer (1867–1936), deutscher Jurist und Hochschullehrer